Новомиха́йловский — название населённых пунктов в России:

 Новомихайловский — село в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Новомихайловский — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Новомихайловский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области, Красносельское сельское поселение.
 Новомихайловский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области, Хмелевское сельское поселение.
 Новомихайловский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Новомихайловский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Новомихайловский — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Новомихайловский — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Новомихайловский — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.
 Новомихайловский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Новомихайловский — хутор в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Новомихайловский — починок в Завьяловском районе Удмуртии.

См. также 
 Новомихайловский сельсовет
 Новомихайловский сельский совет
 Новомихайловка
 Новомихайловская